Résultats détaillés de l'édition 2014 du tournoi de tennis professionnel masculin du Chili. Cette dernière appartenant à la catégorie ATP 250, s'est tenue du 3 au  sur terre en extérieur à Viña del Mar. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Fabio Fognini remporte le tournoi en simple pour la première fois face à Leonardo Mayer qui joue sa première finale en simple. L'Italien remporte son  ATP en s'imposant pour la  contre l'Argentin en 2 confrontations.
 En double, la paire Oliver Marach - Florin Mergea s'impose en finale face à Juan Sebastián Cabal et Robert Farah. Il s'agit de leur premier titre ensemble, du  en double pour l'Autrichien et du  pour le Roumain, alors que les Colombiens s'inclinent respectivement pour la  et la  en finale, sans jamais s'être imposé.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Chili
 Saison 2014 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

ATP 2014
Vina del Mar
Sport au Chili en 2014
Tennis en février 2014
Compétition de tennis à Viña del Mar